Scioa (o Scioà) – regione dell'Etiopia
 Scioa – divisione amministrativa storica dell'Africa Orientale Italiana
 Lingua scioà – dialetto della lingua oromo
 Shoah, denominazione alternativa dell’Olocausto, con pronuncia uguale